Solitudo – Termine di origine latina usato in astronomia per riferirsi ad alcune caratteristiche di albedo di Mercurio.
 Solitudo – Film del 2007 con Bruno Conti e regia di Pino Borselli